Une gloriette, mot provenant de « gloire », désigne au  une petite chambre, et à partir de la Renaissance un pavillon ou un temple à l'antique, situé dans le parc d'un château.
 Gloriette de Buffon

Toponyme 

 L’île Gloriette est une des anciennes îles de Nantes ;
 L'allée de l'Île-Gloriette est une rue du Centre-ville de Nantes, en France ;
 La Tour Gloriette est une tour des  située à Arbois, en France ;
 Le petit château La Gloriette est un édifice situé à Nevers, en France ;
 rue Dame-Gloriette, ancien nom de la rue Baillet, une voie du  de Paris, en France.

Homonymie de monument